El término expansión puede hacer referencia:

 a la expansión de un videojuego, la adición a un juego existente;
 a la Revista Expansión, una revista de negocios mexicana;
 a Expansión, periódico económico español, propiedad del grupo Unidad Editorial.

En física
 a un sinónimo de dilatación térmica y antónimo de compresión;
 a la expansión adiabática.

En cosmología 
 expansión métrica del espacio.
En geofísica
 '''Expansión terrestre, una teoria científica obsoleta